Podgorje je krajevno ime več naselij.

Slovenija 
 Podgorje, Apače, občina Apače
 Podgorje, Kamnik, občina  Kamnik
 Podgorje, Koper, občina Koper 
 Podgorje, Slovenj Gradec, občina Slovenj Gradec
 Podgorje, Velenje, občina Velenje
 Podgorje ob Sevnični, občina Sevnica
 Podgorje pod Čerinom, občina Vojnik
 Podgorje pri Letušu, občina Braslovče
 Podgorje pri Pišecah, občina Brežice
Podgorje (Podgora?), mestni predel v Celju

Avstrija 
 Podgorje (pri Slovenjem Šmihelu na Celovškem polju) v mestni občini Velikovec
 Podgorje v Rožu (Maria Elend), tržna občina Šentjakob v Rožu

Bosna in Hercegovina 
 Podgorje, Banovići

Hrvaška 
 Podgorje Bednjansko
 Podgorje Bistričko
 Podgorje Bračevačko
 Podgorje Jamničko 
 Podgorje Krnjačko
 Podgorje, Gvozd
 Podgorje, Virovitica
 Podgorje, Orebić 
 Podgorje, Kaptol

Glej tudi 
 Podgorje (področje)
Gorje (razločitev)
Podgora (razločitev)
Podgorica (razločitev)
Prigorje (razločitev)